Maksim Volodko, né le , est un footballeur biélorusse évoluant actuellement au poste d'arrière gauche au BATE Borisov.

Biographie 

Volodko joue son premier match pour la Biélorussie en , dans un match amical contre le Mexique (victoire 3 buts à 2 des biélorusses).

Il rejoint l'équipe russe de l'Arsenal Toula en . Après n'y avoir fait que six apparitions en une année et demi, il quitte le club à la fin du mois de juillet 2020.

Statistiques

Palmarès 
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2015.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2013 et 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Minsk
Naissance en novembre 1992
Footballeur international biélorusse
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur de l'Arsenal Toula
Joueur du FK Tambov